Муравьёв, Александр Иванович:
 Муравьёв, Александр Иванович — председатель Владимирского горисполкома (1979—1983).
 Муравьёв, Александр Иванович (1924—1985) — участник Великой Отечественной войны. Первый водрузил красное знамя в Берлине.
 Муравьёв, Александр Иванович — первый секретарь обкома ВКП(б) Дагестана (1929—1930).